Tribeca – scritto anche TriBeCa, è un quartiere situato nella parte sud del distretto di Manhattan (New York)
Tribeca Film Festival – festival cinematografico.
Tribeca – autovettura prodotta dalla Subaru tra il 2006 e il 2014.
Tribeca – è un singolo discografico del musicista Kenny G (1983)
Tribeca – è una serie televisiva dell'azienda Fox (1993)